Georgina – w niektórych językach żeński odpowiednik imienia Jerzy
 Georgina – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario, w regionie York
 Georgina – rzeka okresowa w Australii

Zobacz też 

 Georgina Tarasiuk – polska piosenkarka